Timor, otok na južnom kraju Indonezijskog otočja
Istočni Timor, država
Timor (pjesma), Shakirina prosvjedna pjesma o Istočnom Timoru
Timor (Victoria, Australija)
Timor (mitologija), starorimsko božanstvo, pandan starogrčkom Fobosu
stršenjak, geološka formacija